Ратари могу да буду:
првенственено, особе које се баве ратарством

Насеља у Србији 
 Ратари (Обреновац), насеље у градској општини Обреновац, град Београд
 Ратари (Смедеревска Паланка), насеље у општини Смедеревска Паланка